Никола́й Куза́нский (Николай Кузанец, , , настоящее имя Николай Кребс, , Chrifftz; 1401, Куза, Трирское курфюршество, Священная Римская Империя — 11 августа 1464, Тоди, Умбрия, Священная Римская Империя) — кардинал Римской католической церкви, крупнейший немецкий мыслитель XV века, философ, теолог, учёный-энциклопедист, математик, церковно-политический деятель. Принадлежит к первым немецким гуманистам в эпоху перехода от позднего Средневековья к раннему Новому времени.

Николай Кузанский сыграл большую роль в церковной политике, в особенности в дебатах относительно церковной реформы. На Базельском соборе он первоначально поддерживал позицию концилиаристов, требовавших ограничения полномочий Папы. Однако впоследствии он перешёл на папскую сторону, которая в итоге и одержала верх. Обладая дипломатическими способностями, он умело продвигал интересы Папы и сделал блестящую карьеру кардинала, папского легата, князь-епископа Бриксенского и генерального викария Папской области. В Бриксене он столкнулся с сильным противодействием местной аристократии и властей, которому не смог противостоять.

Как философ Николай Кузанский стоял на позициях неоплатонизма, идеи которого он черпал как из античных, так из средневековых источников. Основой его философии являлась концепция соединения противоположностей в Едином, где разрешаются все видимые противоречия между несовместимыми. Метафизически и теологически он считал, что Бог есть Единое. В сфере теории государства и политики он также исповедовал идею единения. Самой важной целью он считал максимально широкое воплощение мира и согласия, невзирая на объективные различия во мнениях. В своей философии он развил необычное для своего времени представление о религиозной терпимости (веротерпимости). Активно дискутируя об исламе, он признал за этой религией некоторую правдивость и право на существование, при этом, подобно Раймунду Луллию, он полагал, что мусульман можно и нужно убедить в справедливости догмата о Св. Троице.

Биография 
Николай Кребс родился на берегу Мозеля в богатой виноградниками деревне Кус () — и получил прозвание по месту своего рождения: Кузанский, или Кузанец. Он был вторым из четырёх детей в семье Иоганна Кребса ( или Cryfftz), зажиточного лодочника, и Катарины Рёмер. Достоверных сведений о детских годах жизни будущего мыслителя нет. Кузанец изучал латынь в Бернкастеле, затем он продолжил обучение в Гейдельбергском университете (Германия) и в школе церковного права в Падуе (Италия). В 1423 году Николай получил звание доктора канонического права. Вернувшись в Германию, он занимался богословием в Кёльне. В 1426 году, вскоре после того как он получил сан священника, Николай становится секретарем папского легата в Германии кардинала Орсини. Через некоторое время он стал настоятелем Церкви св. Флорина в Кобленце.

В эти годы Николай Кузанский впервые знакомится с идеями гуманистов, которые оказывают на него определенное влияние. Недаром он оказался среди тех римско-католических священников, которые выступали за ограничение власти римского папы и усиление значения церковных соборов (концилиаристы). В своем первом сочинении «О всеобщем согласии» он, кроме того, высказывал сомнение в истинности «Константинова дара», а также провозгласил идею народной воли, имеющей равное значение для Церкви и государства. В 1433 году эти идеи он высказывал на Базельском соборе. Но уже к концу собора Николай перешел на сторону папы, видимо, усомнившись в возможности осуществления церковной реформы.

Вскоре Николай Кузанский поступил на службу в папскую курию. В 1437 году он входил в состав папской делегации в Константинополь, которая должна была встретиться с императором, патриархами и возможными делегатами от восточных церквей для объединительного собора между западной и восточными церквами. Глядя с опаской на османскую угрозу, греки всё больше стремились к унии. Однако собор, открытый в Ферраре и продолженный во Флоренции, не дал желаемых результатов. По дороге из Константинополя на Кузанца, по его словам, сошло Божественное откровение, которое вскоре станет основой знаменитого трактата «De docta ignorantia».

В 1448 году Николай был возведен в сан кардинала, а уже в 1450 году — епископом Бриксена и папским легатом в Германии. В 50-е годы XV века Кузанец много путешествует, стремится примирить различные христианские течения Европы, в частности, гуситов с католической Церковью.

В 1454 году, под впечатлением взятия Константинополя турками, он издал сочинение «De расе sive concordantia fidei», где указал на единство истинной основы во всех религиях и на возможность христианского соглашения со всеми народами, а вслед за тем в сочинении «De cribralione Alchorani» старался указать на тесную связь мусульманства с христианством (Библейская платформа), тем самым найти основания для мирного диалога (независимо от Кузанского в то время схожими вопросами занимались также Иоанн Сеговийский и Георгий Трапезундский).

В 1458 году Николай вернулся в Рим и в качестве генерального викария пытался проводить реформы Церкви. Он рассчитывал на успех, ибо новым папой Пием II стал друг его юности Пикколомини. Но смерть помешала Николаю Кузанскому завершить задуманное.

Творчество

Философия и теология 
Николай Кузанский внёс вклад в развитие представлений, прокладывавших дорогу натурфилософии и пантеистическим тенденциям XVI века. В отличие от современных ему итальянских гуманистов, он обращался в разработке философских вопросов не столько к этике, сколько, подобно схоластам, к проблемам мироустройства. При этом Кузанский критиковал схоластику как «учёное незнание», противопоставляя ей «мудрое незнание» (docta ignorantia) в стиле Сократа.

В философском трактате «Об учёном незнании (De docta ignorantia)» Николай Кузанский сформулировал один из важнейших принципов своей философии:

…не будет более совершенного постижения, чем явить высшую умудрённость в собственном незнании… .

Традиционно понимая Бога как творца, «форму всех форм», немецкий мыслитель широко использовал математические уподобления и диалектическое учение о совпадении противоположностей, чтобы по-новому осветить соотнесение Бога и природы. Николай Кузанский их сближает. Подчёркивая бесконечность Бога, он характеризует его как «абсолютный максимум», в то же время отмечая, что любые определения его ограничены. Мир трактуется как некое «развёртывание» Бога. Суть своих взглядов, пантеистическая тенденция которых опирается на широчайшие философские основы от Платона и неоплатонизма до мистики средневековья, Николай Кузанский выразил в формуле «Бог во всём и всё в Боге». Опираясь на принцип совпадения противоположностей, он выделяет четыре ступени познания: — чувственное восприятие, которое не ясно отражает то, что лежит на поверхности вещей; — рассудок, противопостовляющий противоположности; — разум, объединяющий противоположности и интуицию, когда достигается полное совпадение противоположностей. Истина, в его представлении, достижима только интеллектом, который есть отражение божества. Поскольку интеллект есть отражение божественного ума, постольку, утверждал Николай Кузанский, в нём не действует закон противоречия, которому подчинена рассудочная деятельность, имеющая дело с понятиями о чувственном мире.

Много внимания он уделяет и проблеме места человека в мире. Изображая все явления природы взаимосвязанными, он видит в человеке «малый космос», намечает его особую центральную роль в сотворённом мире и способность охватывать его силой мысли: именно в разуме — богоподобие человека.

Астрономия 
С именем Николая Кузанского связаны также важные натурфилософские представления о движении Земли, которые не привлекли внимания его современников, но были оценены позже. Заметно опередив своё время, он высказал мнение, что Вселенная бесконечна и что у неё вообще нет центра: ни Земля, ни Солнце, ни что-либо иное не занимают особого положения. Все небесные тела состоят из той же материи, что и Земля, и, вполне возможно, обитаемы, хоть их жители могут быть несоизмеримыми с земными. Почти за два века до Галилея он утверждал: все светила, включая Землю, движутся в пространстве, и каждый наблюдатель вправе считать себя неподвижным.. Видимое движение небосвода он объяснял осевым вращением Земли. У него встречается одно из первых упоминаний о солнечных пятнах. Николай Кузанский сомневался в астрономической точности юлианского календаря и призывал к календарной реформе (эта реформа долго обсуждалась и была реализована только в 1582 году).

Астрономические труды Николая Кузанского, по мнению историков науки, оказали (прямое или косвенное) влияние на взгляды Паоло Тосканелли, Коперника, Джордано Бруно и Галилея.

Утопические проекты 
Немецкому мыслителю принадлежит и ряд проектов крупных взаимосвязанных церковных и политических реформ. В его предложениях причудливо сплетались трезвое понимание насущных потребностей развития Германии, опасение затронуть традиционные основы полновластия духовных и светских князей и утопия преодоления межконфессиональных споров, всеобщего согласия различных вер, в том числе христианства и ислама. Веяния гуманистического характера, независимость ума, способного подвергнуть сомнению такие важнейшие церковные документы, как Константинов дар и Лжеисидоровы декреталии, сочетались в Николае Кузанском с верностью основам схоластических традиций и позицией крупного католического иерарха, кардинала, призывавшего к терпимости на словах и жёстко проводившего линию Рима на деле.

Математика 
В 1445—1449 годах написал трактаты «О квадратуре круга» (De quadratura circuli) и «О соизмерении прямого и кривого» (De recti ac curvi commensuratione) — о спрямлении окружности. Основной его результат для приближённого спрямления дуги окружности в современных обозначениях можно выразить формулой:

Оптика 
В 1451 году изобрёл рассеивающую линзу для очков.

Память 
 В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Николая Кузанского кратеру на видимой стороне Луны.
 В 2006 году в Риме (Via don Carlo Gnocchi, 3) открылся частный университет имени Николая Кузанского, обозначаемый аббревиатурой UNICUSANO.

Упоминания в литературе 
Имя Николая Кузанского упоминается в книге Германа Гессе «Игра в Бисер». «Радость, доставляемая ему математикой, его пристрастие пояснять богословско-философские понятия на примере фигур и аксиом евклидовой геометрии кажутся очень близкими психологии Игры, и даже его латынь — слова которой иной раз просто выдуманы, хотя любой латинист поймёт их правильно, — даже она напоминает порой вольную пластичность языка Игры»

Список произведений 
 De maioritate auctoritatis sacrorum conciliorum supra auctoritatem papae (1433)
 De concordantia catholica (1433/34)
 Об учёном незнании (), 1440
 Epistola ad Rodericum Sancium de Arevalo (1442)
 О предположениях (), не позднее 1444
 О сокрытом Боге (), 1444/45
 Об искании Бога (), 1445
 О богосыновстве (), 1445
 О даре Отца светов (), 1446
 Диалог о становлении (), 1447
 Апология учёного незнания (), 1449
 Autobiographia (1449)
 Книги простеца, 1450
 Простец о мудрости ()
 Простец об уме ()
 Простец об опытах с весами ()
 О неином (), 1452
 De pace fidei (1453)
 О видении Бога (), 1453
 Complementum theologicum (1453)
 De mathematicis complementis (1453/54)
 Берилл (), 1458
 De mathematica perfectione (1458)
 De aequalitate (1459)
 De principio (1459)
 О возможности-бытии (), 1460
 Reformatio generalis (ca. 1460)
 Cribratio Alkorani (1460/61)
 Directio speculantis, seu De non aliud (Le Non-Autre, 1462)
 Commentatio de notione creandi (fragmentum ca. 1462)
 Охота за мудростью (), 1463
 Игра в шар (), 1463
 Компендий (), 1463
 О вершине созерцания (), 1464
 Sermones

Публикации трудов в русском переводе 
 Николай Кузанский. Избранные философские сочинения. — М.: Соцэкгиз, 1937. [«О неином», «Об уме», «О бытии-возможности» / пер. А. Ф. Лосева; «Об учёном незнании» / пер. С. А. Лопашова]
 Николай Кузанский. Сочинения в двух томах.  — : «Мысль» (книжная серия Философское наследие) — 960 с.
 Том 1. (ФН, т.80) — 1979. — 488 с. Том 2. (ФН, т.82)— 1980. — 471 с.
 Николай Кузанский О мире веры. — Канон+РООИ «Реабилитация», 2007. — 208 с. — ISBN 5-88373-187-2
 Николай Кузанский. Об учёном незнании. Перев. Бибихин В. В. — : «Академический проект», 2011. — 160 с. — ISBN 978-5-8291-1301-8.
 Лосев А. Ф. Николай Кузанский в переводах и комментариях: В 2 т. / Отв. ред., сост., вступит. статья, подгот. текста, коммент. Елены Тахо-Годи. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2016. — Т. 1. — 728 с. ISBN 978-5-9907947-0-2; Т. 2. — 520 с. ISBN 978-5-9907947-2-6
 Николай из Кузы. О просеивании Алькорана. Книга первая / Пер. с лат., примеч. Ю. Е. Смирнова. — СПб.: Алетейя, 2023. — 106 с.

Переводчики Николая Кузанского на русский язык 
 Бибихин, Владимир Вениаминович
 Лопашов, Сергей Алексеевич
 Лосев, Алексей Фёдорович
 Шичалин, Юрий Анатольевич

Примечания

Литература 
 Introducing Nicholas of Cusa, A Guide to a Renaissance Man. / Edited by Christopher M. Bellitto, Thomas M. Izbicki, Gerald Christianson. Paulist Press, 2004. — 480 c.
 История диалектики XIV—XVIII вв.  — М.: Мысль. 1974. 356 с.
 Verbum XIII. Принцип «совпадения противоположностей» в истории европейской мысли  / Под. ред. О. Э. Душина, М. В. Семиколенных. СПб.: Нестор-История, 2011. — 550 с. — ISSN 2079-3561
 История культуры стран Западной Европы в Эпоху Возрождения / Под. ред. Л. М. Брагиной. М.: Высшая школа, 2001.
 
 
 Можейко М. А. Николай Кузанский.  // История философии: Энциклопедия. Сост. и гл. науч. ред. А. А. Грицанов. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. — 1376 с. — (Мир энциклопедий). ISBN 985-6656-20-6. ISBN 985-428-461-1
 Ноговицин О. Н. Концепция coincidentia oppositorum и критика принципа противоречия Аристотеля в позднем трактате Николая Кузанского «О неином»  // «ΕΙΝΑΙ: Проблемы философии и теологии», № 1, СПб, 2012.
 Coincidentia oppositorum: от Николая Кузанского к Николаю Бердяеву / Под. ред. О. Э. Душина. СПб.: Алетейя, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-91419-355-0.

Ссылки 

 Николай Кузанский. Об учёном незнании. 
 Николай Кузанский. Сочинения и переводы 
 Санкт-Петербургское общество изучения культурного наследия Николая Кузанского 
 Николай Кузанский  / Философская библиотека Ренессанса
 Джаспер Хопкинс. Coincidentia oppositorum в «Проповедях» Николая из Кузы 
 Перевезенцев С. В. Николай Кузанский  / Образовательный портал «Слово»
 Николай Кузанский. Проповеди и трактаты (в пер. С. Силантьева): полный корпус проповедей, «Теологические дополнения», «О равенстве», «О начале». / Brixinensia 

Кардиналы Германии
Кардиналы Николая V
Камерленго Коллегии кардиналов
Епископы Бриксена
Латинские философы
Философы Германии
Философы XV века
Философы по алфавиту
Математики XV века
Христианские мистики
Немецкие гуманисты
Космологи
Учёные Эпохи Возрождения